Menšík ist der Familienname folgender Personen:

 Jakub Menšík (* 2005), tschechischer Tennisspieler
 Vladimír Menšík (1929–1988), tschechoslowakischer Film-, Theater- und Fernsehschauspieler